Cicindelini  — триба подсемейства скакунов из семейства жужелиц.

Распространение 
На территории Северной Америки встречаются 94 вида, все относятся к роду скакунов (Cicindela).

Экология и местообитания 
Обе стадии и личинки и имаго — хищники. Особи трибы часто встречаются парами. Чаще в образе спаривания, то есть самец остаётся на самке ещё какое-то время после спаривания, прицепившись своими зубьями.

Систематика 
На самом деле триба содержит всего один род Cicindela, но после пересмотра в 2008 году Эрвином и Пеарсоном (Erwin & Pearson), многие подроды приобрели статус родов и даже были помещены в отдельные подтрибы. Подроды, которые приобрели статус рода:
 Brasiella
 Cylindera
 Dromochorus
 Ellipsoptera
 Eunota
 Habroscelimorpha
 Opilidia
 Pseudoxycheila

См. также 
 Chaetodera laetescripta

Ссылки 
 BugGuide Tribe Cicindelini - Flashy Tiger Beetles
 Жужелицы трибы Cicindelini (Carabidae): атлас видов фауны России

Скакуны